Milošević je priimek srbsko-črnogorskega izvora kot patronimik iz imena Miloš; v Sloveniji se pojavlja tudi oblika Miloševič.
 Andrija Milošević (*1978), črnogorski igralec
 Ante Milošević, hrvaški arheolog
 Borislav Milošević (1936–2013), črnogorsko-srbski politik in diplomat; brat Slobodana Miloševića
 Božidar "Boki" Milošević (*1931), srbski klarinetist (tudi sin Milan - v Kanadi) 
 Branko Milošević (1932–2000), srbski (vojvodinski) filmski in TV-režier in scenarist
 Branko Milošević (*1964), hrvaško-avstralski nogometaš 
 Dejan "Danny" Milosevic (*1978), avstralski nogometaš srbskega rodu
 Dara Milošević (1902–1987), srbska igralka
 Domagoj Ivan Milošević (*1970), hrvaški politik
 Dragoljub M. Milošević, slovenski matematik 
 Dragomir Milošević (*1942), bosansko-srbski vojaški poveljnik in obsojeni vojni zločinec 
 Dušan Milošević (1894–1967), srbski atlet in olimpijec
 Đorđe Milošević (*1933), baletni plesalec (vojvodinsko-bosanski) 
 Federico Millosevich (1875–1942), italijanski mineralog (po njem imenovan Milloševičit) 
 Goran Alexander Sjöström Milošević (*1992), švedski nogometaš (mdr. v Turčiji) 
 Iva Milošević, slovenska glasbenica
 Iva Milošević, srbska gledališka režiserka
 Jovan Milošević (1895–1959), črnogorski dirigent, skladatelj in glasbeni pedagog
 Jovan (Jovica) Milošević (1929–2013), črnogorsko-slovenski arhitekt
 Lavinia Miloșovici (*1976), romunska telovadka (gimnastičarka)
 Marija Milošević (*1965) srbska poslovna ženska; hči Slobodana Miloševića 
 Marko Milošević (*1974), srbski avtomobilski dirkač, poslovnež in zločinec?; sin Slobodana Miloševića 
 Mata Milošević (1901--1997), srbski gledališki in filmski igralec, režiser in pedagog 
 Milan Milošević - Šumenko (*1934), srbski igralec 
 Milenko Milošević (*1976), bosansko-srbski nogometaš 
 Milivoje (Mića) Milošević (*1930), srbski filmski režiser, scenarist (dokumentarnih filmov) in likovni kritik (novinar) 
 Miljan Milošević (*1985), črnogorsko-ameriški igralec 
 Miloje Milošević (1923–1968), srbski arhitekt in konservator
 Miloš Milošević (1870–1940), srbski pedagog (drug? = jezikoslovec) ?
 Miloš Milošević (1937–1968), srbsko-ameriški igralec, telesni stražar in dvojnik Alaina Delona
 Miloš Milošević (*1972), hrvaški plavalec in trener (srbskega rodu)
 Miloš Iljin Milošević (1920–2012), hrvaško-črnogorski znanstvenik, zgodovinar, arhivist, polihistor, pesnik, glasbenik, muzikolog
 Miroslav Milošević (*1986), srbsko-avstrijski nogometaš
 Momčilo Milošević (1889–1975), srbski pesnik, pisatelj, dramatik, gledališčnik, potopisec, prosvetno-kulturni delavec in založnik
 Nada Milošević-Đorđević (*1934), srbska literarna zgodovinarka in folkloristka, univ. profesorica
 Nikola Milošević (1929–2007), srbski filozof, literarni teoretik, univ. profesor, esejist, publicist, politik in akademik
 Olga Milošević (*1937), črnogorska operna pevka mezzosopranistka
 Petar Milošević (~1850–1883), poveljnik uporniške vojske v "Timoški buni"
 Petar Milošević (1930–2002), srbski arheolog
 Petar Milošević (Milosevits Péter), srbski literarni kritik, teoretik in antolog na Madžarskem
 Predrag Milošević (1904–1988), srbski skladatelj, dirigent, glasbeni pedagog in pisec
 Radomir Milošević (1923–?), baletni plesalec, vodja mariborskega baleta 1954/55
 Radomir Milosević Ceđa, srbski igralec
 Raša Milošević (1851–1937/39?), srbski radikalni politik, prevajalec in publicist
 Savatije Milošević - Vojvoda Savatije (1876–1905), srbski hajduk in četniški poveljnik
 Savo Milošević (*1973), srbski nogometaš
 Sima Milošević (1896–1943), črnogorsko-srbski zdravnik, partizan in politični delavec, parazitolog
 Slađana (Aleksandra) Milošević Hagadone (*1956), srbska novovalovska pevka
 Slavko Milošević (1908–1990), srbski nogometaš in trener
 Slobodan Milošević (1941–2006), srbsko-jugoslovanski politik in diktator
 Velimir Milošević (1937–2004), srbski pesnik, esejist in literarni kritik
 Vesna Milošević (*1955), srbska (jugoslovanska) rokometašica
 Vida Miloševič Arnold (*1941), slovenska socialna delavka, predavateljica (praktičnega dela)
 Vladimir Miloševič (*1940), brigadir Slovenske vojske, veteran vojne za Slovenijo, poveljnik TO v Mariboru 
 Vladimir Milošević, srbski pianist 
 Vlado Milošević (1901–1990), bosenski (banjaluški) etnomuzikolog, folklorist in skladatelj
 Vlado Miloševič (*1968), slovenski nogometaš

Glej tudi 

 priimke: Milošič, Milošev, Miloš
 Miloševičit